

Geografia
 Rousset –  comune francese nel dipartimento delle Alte Alpi, regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Rousset – comune francese nel dipartimento delle Bocche del Rodano, regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Rousset-les-Vignes – comune francese nel dipartimento della Drôme, regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Le Rousset – comune francese soppresso e frazione del dipartimento della Saona e Loira, regione della Borgogna-Franca Contea
 Le Rousset-Marizy – comune francese del dipartimento della Saona e Loira, regione della Borgogna-Franca Contea
 Mesnil-Rousset – comune francese nel dipartimento dell'Eure, regione della Normandia

Persone
 Alain Rousset (1951) – politico francese
 Christophe Rousset (1961) – clavicembalista e direttore d'orchestra francese
 David Rousset (1912-1997) – scrittore e saggista francese
 Gérard Rousset (1921-2000) – schermidore francese
 Gilles Rousset (1963) – ex calciatore francese
 Jean Rousset (1910-2002) – critico letterario e docente svizzero di lingua francese
 Paul Rousset (... – ...) – schermidore francese
 Rinaldo Camillo Rousset (1860-1926) – arcivescovo cattolico italiano